Герб Исландии () — один из главных государственных символов страны. Представляет собой лазоревый щит с серебряным скандинавским крестом, обременённым червлёным скандинавским крестом. Щит поддерживают четыре духа-хранителя () Исландии, стоящие на плите столбчатого базальта: бык () — покровитель Юго-Западной Исландии, великан () — Юго-Восточной, гриф () — Северо-Западной и дракон () — Северо-Восточной. В современном виде принят в 1944 году, после провозглашения Исландии республикой.

Описание 
Исландия была провозглашена республикой 17 июня 1944 года. В тот же день вновь избранный президент Исландии Свейдн Бьёрнссон () подписал декрет о государственном гербе, в котором говорилось:

История герба 
Исландия была заселена в догеральдический период выходцами из Норвегии в 870—930 годах. В ту пору король Норвегии Харальд Прекрасноволосый был занят объединением Норвегии под своей верховной властью, закладывая основы норвежской государственности. Не желающая подчиняться самодержавной власти родовая знать — херсиры и свободные собственники — бонды, со всем своим движимым имуществом, домочадцами и челядью, покидали Норвегию и уплывали в Исландию. Заселяя Исландию они сохраняли все прежние, догосударственные общественные устои, такие как тинг — народное собрание и годорд — община родового жреца. Никакой центральной исполнительной власти, ни армии, ни полиции, ни чиновников в Исландии тогда не было. За неимением государственности не было нужды и в символах государственной власти, таких как герб или флаг. Эта форма общественного устройства просуществовала в Исландии до 1262 года, когда Исландия была вынуждена признать над собой верховную власть норвежских королей, став сначала норвежским, а затем датским владением.

О древнейшей исландской символике мы, в какой-то мере, можем судить по дошедшим до наших дней печатям. Знак Храфна Свейнбьярнарсона () ум. 1213 году, является старейшей из известных исландских печатей. Это было золотое кольцо, с именем владельца и изображением ворона (), подарок Бьярни Кольбейнссона (), епископа Оркнейских островов.

Хотя и не часто, личные гербы встречались и в средневековой Исландии. Летописцы упоминали «изображения на щитах» (например льва, орла или оленя), которые, зачастую, были теми же, что и на печатях. В 14 и 15 веках, когда Исландия уже была владением датской короны, немало исландцев были посвящены в рыцари и получали право на герб. Например, гербом Лофтура Гуттормссона () Могучего был белый сокол на синем поле, однако его печатью была змея. Гербом Торфи Арасона () был белый медведь на синем поле и половина белого медведя в качестве нашлемника. Такой же герб использовал и Бьёрн Торлейфссон () Могучий, но его нашлемником был целый белый медведь.

Рыцари Большого креста ордена Даннеброга также получали герб, если такового у них ещё не было. Среди награждённых было немало исландцев, первым из которых стал исландский епископ Петур Петурссон ().

Герб Исландии из L’Armorial Wijnbergen

Треска на гербе Исландии

Кречет на гербе Исландии

Герб Королевства Исландия

Герб Исландской Республики 
В 1940 году в результате датско-норвежской операции континентальная часть Дании была полностью оккупирована немецкими войсками. В свою очередь, Исландия была занята англо-американскими войсками. Пользуясь ослаблением Дании, национальный совет принял решение о проведении референдума о полной независимости Исландии. 17 июня 1944 года Исландия была провозглашена Республикой.

Назначенная правительством экспертная группа приступила к обсуждению возможных вариантов герба для Исландской Республики. От короны было решено отказаться, так как Исландия перестала быть монархией или частью монархии. Обсуждался вариант возвращения сокола на синем поле в качестве герба Исландии, однако, в итоге, рисунок королевского герба Исландии решили не изменять и не отказываться от щитодержателей в виде духов-хранителей, лишь слегка изменить дизайн и расцветку. Решение было принято единодушно, после обсуждения с премьер-министром, который также дал своё согласие.

В новом варианте герба была несколько изменена форма щита, убрана корона, изменились также и очертания духов-хранителей. Новым основанием герба стала плита столбчатого базальта. Автором окончательного проекта стал художник Трюггви Магнуссон (). Сейчас его рисунок хранится в Национальном музее Исландии (№ 15026).

Интересно заметить, что молодая исландская республика, с просьбой о консультации по вопросам геральдики, обращалась даже в Ватикан. Но ватиканские геральдисты были слишком заняты разработкой гербов для вновь назначенных кардиналов и помочь не смогли.

Примечания

Ссылки 
 Герб Исландии на странице премьер-министра страны   
Шумов И. Л., Государственная символика Исландии, Геральдика.ру

См. также 
 Флаг Исландии
 Гимн Исландии

Государственные символы Исландии
Исландия
Гербы с быками-щитодержателями
Гербы с орлами-щитодержателями
Гербы с драконами-щитодержателями
Гербы с людьми-щитодержателями